Alexandro-Newski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Alexandro-Newski (Rjasan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Rjasan
 Alexandro-Newski (Nowosibirsk), ländliche Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Alexandro-Newski (Tscheljabinsk), ländliche Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk